Morgentau ist die Bezeichnung für:
 Morgentau, das Auftreten von Tau am Morgen
 Morgentau (1975), russischer Film von Anatoli Nitotschkin 
 Morgentau (2008), äthiopisch-deutsch-französischer Film von Haile Gerima

Siehe auch
 Morgenthau